Павле Богдановић (Чепин, 26. децембар 1934 — Загреб, 17. новембар 1993) је био југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1958. || Х-8 || Војник Мишо Петровић
|-
| 1959. || Суседи ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || Вражији оток ТВ филм || /
|-
| 1961. || Гола цеста ТВ филм || /
|-
| 1963. || Црне и бијеле кошуље ТВ филм || /
|-
| 1965. || Олуја на улици ТВ филм || /
|-
| 1965. || Парадокс ТВ филм || /
|-
| 1966. || Прикупљање храбрости ТВ филм || Борис
|-
| 1967. || Црне птице || /
|-
| 1967. || Сјећање ТВ филм || /
|-
| 1968. || Последњи Стипанчићи ТВ филм || /
|-
| 1968. || Љубав ТВ филм || /
|-
| 1968. || Кокошари ТВ филм || /
|-
| 1968. || Гдје је душа мог дјетињства ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1971. || Баладе Петрице Керемпуха ТВ филм || /
|-
| 1971. || Куда иду дивље свиње ТВ серија || Поп Иван
|-
| 1973. || Тимон || /
|-
| 1977. || Никола Тесла ТВ серија || Едисонов сурадник
|-
| 1978. || Томо Бакран ТВ филм || Јуцек
|-
| 1978. || Судите ме ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1981. || Лидија ТВ филм || /
|-
| 1982. || Непокорени град ТВ серија || Мрки, члан ЦК
|-
| 1986. || Путовање у Вучјак ТВ серија || Јуцек
|-
| 1988. || Глембајеви || Новинар
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1934.
Умрли 1993.
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Славонци